Zkratka z písmen P, M, R může znamenat:
 povinné minimální rezervy v bankovnictví systému dluhových peněz s pouze částečným krytím,
 PMR446 – Personal Mobile Radio, občanské radiostanice pracující v pásmu 446,00625 až 446,1 MHz.
 Podněsterská moldavská republika — mezinárodně neuznaný státní útvar ve východní Evropě.
 Rumunská Dělnická strana (Partidul Muncitoresc Român)